Правительственный вестник — газеты, издававшиеся в России в различное время:
 Правительственный вестник — ежедневная санкт-петербургская газета (1869—1917) при Главном управлении по делам печати.
 Правительственный вестник — газета, издававшаяся с 1918 по 1919 года в Омске.
 Правительственный вестник — газета Совета Министров, затем Кабинета Министров, затем КОУНХ и МЭК СССР. Издавалась в 1989—1992 годах в Москве.